Csér, község Győr-Moson-Sopron megyében
Csér, a lilealakúak rendjébe és a csérfélék családjába tartozó madárfaj